Fugging puede referirse a:

 Fugging, Alta Austria, Austria
 Fugging (Baja Austria), Austria